Åke Franzén kan syfta på:

 Åke Franzén, född 1925, zoolog
 Åke Franzén, född 1952, konstnär